ТДВ — многозначная аббревиатура:
 ТДВ — танко-десантные войска
 ТДВ — термодатер выносной

См. также 
  — аббревиатура латиницей